Vinokurov je priimek več oseb:
 Aleksander Nikolajevič Vinokurov (* 1973), kazahstanski kolesar
 Aleksander Vladimirovič Vinokurov, sovjetski general
Jevgenij Mihajlovič Vinokurov (1925–1993), ruski pesnik